Tourky ist der Familienname folgender Personen von:

 Riad Tourky (1902–1971), ägyptischer Physikochemiker 
 Geburtsname von Loudy Wiggins (* 1979), australischer Sportlerin